Лас Паломас има више значења:

 Лас Паломас (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Паломас, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Паломас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Паломас (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Паломас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Паломас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Паломас (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Паломас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Паломас (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Паломас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Паломас (Идалго, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Паломас (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Паломас (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Паломас (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Паломас (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Паломас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Паломас (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Паломас (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Паломас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Паломас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Паломас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Паломас (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Паломас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Паломас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Паломас (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Паломас (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Паломас (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Паломас (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Паломас, Комедор (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Паломас, Ел Гато (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Паломас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Паломас, Ел Салтито (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Паломас (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Паломас (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Паломас (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Паломас (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Паломас, Рохелио Ернандез (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Паломас (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Паломас (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Паломас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Паломас (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Паломас (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Паломас (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Паломас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Паломас (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Паломас (Акаксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Паломас (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Паломас, Ел Еден (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Паломас (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Паломас (Омитлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Паломас (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Паломас (Толкајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Паломас (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Паломас, Ел Либрамијенто Километро Дос (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паломас, Ел Молинито (Атемахак де Бризуела), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паломас (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паломас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паломас (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паломас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паломас (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паломас (Сан Маркос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паломас (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паломас (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паломас (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паломас, Гранха (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паломас, Ла Аурора (Тизапан ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паломас, Ел Паломар (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паломас (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паломас (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Паломас (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Паломас (Идалго, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Паломас (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Паломас (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Паломас, Мануел Мартинез Паломино (Јурекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Паломас (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Паломас (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лас Паломас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Паломас (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Паломас, Лахиљас (Мијер и Норијега), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Паломас, Ла Курва (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Паломас (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Паломас (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Паломас (Сан Педро Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Паломас, Ел Болудо (Авеветитла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Паломас (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Паломас (Тепеака), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Паломас (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Паломас (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Паломас (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Паломас (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Паломас (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Паломас (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Паломас (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Паломас (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Паломас (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Паломас (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Паломас (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Паломас (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Паломас (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Паломас (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Паломас (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Паломас (Санта Круз), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Паломас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Паломас (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Паломас (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Паломас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Паломас (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Паломас (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Паломас (Санкторум де Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Паломас (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Паломас, Ранчо (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Паломас, Ранчо (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Паломас (Аматитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Паломас (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Паломас (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Паломас (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Паломас (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Паломас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Паломас (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Паломас (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Паломас (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Паломас (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Паломас (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Паломас (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Паломас (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Паломас (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Паломас, Бахо Палома (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Паломас, Рутило Гарсија (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Паломас (Тепетлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Паломас (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Паломас (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Паломас (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Паломас (Сенотиљо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лас Паломас (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лас Паломас (Канасин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лас Паломас (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лас Паломас (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лас Паломас, Мануел Рајгоза (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Паломас, Хосе Трехо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Паломас (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Паломас (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Паломас, Хорхе Ортиз Луевано (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Паломас (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику